Henri Cogniard (1865–...) – architetto francese
 Hippolyte Cogniard (1807-1882) – scrittore e drammaturgo francese
 Théodore Cogniard (1806-1872) – drammaturgo e regista teatrale francese